Region Centralny-Dolina Loary (Centre-Val de Loire, dawniej Centre) – region administracyjny Francji
Miejscowości w USA:
 Centre – miasto w stanie Alabama, w hrabstwie Cherokee
 Centre – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Oliver
 Centre – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Shelby

Gminy w USA:
 Centre (ang. Centre Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie St. Joseph
 Centre (ang. Centre Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Marion
 Centre (ang. Centre Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Berks
 Centre (ang. Centre Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Perry
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Centre (ang. Centre County) – w stanie Pensylwania